Sligo kan syfta på följande platser:

Irland 

 Sligo (grevskap), Connacht, 
 Sligo, Connacht,

USA 

 Sligo, Pennsylvania, ort, Clarion County, 

Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar